Taboga puede referirse a:

Isla de Taboga, isla ubicada en el golfo de Panamá. Forma parte del distrito con el mismo nombre; o
Distrito de Taboga, distrito de la provincia de Panamá.